Dakhla (arabiska: الداخلة) är en del av en befolkad plats i Marocko.   Den ligger i regionen Oued ed Dahab-Lagouira, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Dakhla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dakhla är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Dakhla sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Dakhla. Runt Dakhla är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Agadir,  km väster om Dakhla. Runt Dakhla är det i huvudsak tätbebyggt.

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Oued ed Dahab-Lagouira